Plusieurs cimetières dans le monde portent le nom de Saint Lazare, dont :

France 
 Cimetière Saint-Lazare à Montpellier

Russie 
 Cimetière Saint-Lazare à Riazan
 Cimetière Saint-Lazare à Saint-Pétersbourg

Homonymie